Les Aventures de Winnie l'ourson, le film
Les Aventures de Winnie l'ourson, la série télévisée
Many Adventures of Winnie the Pooh, une attraction des parcs Disney sur le thème de Winnie l'ourson

Voir aussi
Winnie l'ourson
Frères Sherman